Исхаков, Фазыл Гарифович (1901, г. Троицк, Челябинской области — 1959, г. Москва) — тюрколог-лингвист, исследователь хакасского языка, кандидат филологических наук.

Окончил Татарский институт народного образования в г. Оренбурге (1922). В 1931—1933 — аспирант НИИ языкознания ИКП РСФСР в г. Москве. Тема кандидатской диссертации «Тувинский язык (Очерки по фонетике)». Затем учился на педагогическом факультете во II Московском государственном университете (ныне Московский педагогический университет).

В 1926—1937 работал в КУТВ, преподавал татарский язык.

В 1939 Исхаков командирован в Хакасскую автономную область для практической помощи областному отделу народного образования. По его инициативе и участии была открыта областная национальная школа-интернат для хакасских детей, организовано отделение хакасского языка при Абаканском педагогическом институте, создан ХакНИИЯЛИ. В эти годы Исхаков работал преподавателем и заведующим кафедрой хакасского языка в педагогическом институте, научным сотрудником и заведующим сектором хакасского языка в ХакНИИЯЛИ.

Награждён Почетными грамотами и медалями.

Сочинения 
 Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов. Абакан, 1954 (соавтор Н. К. Дмитриев);
 Общая характеристика тюркского вокализма // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1955;
 Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике. Абакан, 1956;
 Тувинский язык. Очерк по фонетике. М.-Л., 1957;
 Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961 (соавт. А. А. Пальмбах);
 Опыт сравнительного словаря современных тюркских языков // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1962.

Литература 
 Севортян Э. В. Фазыл Гарипович Исхаков. К 75-летию // Советская тюркология. Баку. 1976. № 5.
 Монгуш Д. А. Крупный исследователь тувинского языка // Вопросы тувинского языкознания. Кызыл, 1993.
 Патачакова Д. Ф. О деятельности Ф. Г. Исхакова в Хакасии. К 100-летию // Ежегодник ИСАТ ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Вып VI.

Тюркологи СССР
Преподаватели Хакасского государственного университета
Преподаватели Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Сотрудники Института языкознания РАН